Existuje více nositelů příjmení Kempný:

 Josef Kempný (1920–1996) – československý komunistický politik
 Ján Kempný (1912–1997) – slovenský a československý politik
 Michal Kempný (* 1990) – český lední hokejista